АСД — многозначная аббревиатура. Значения:
АСД - Антисептик-стимулятор Дорогова
 АСД — Абстрактное синтаксическое дерево
 АСД — адвентисты седьмого дня
 А. С. Д. — журнал «Архитектура. Строительство. Дизайн»
 АСД — автомат для счёта деталей
 АСД — автоматизированная система диагностирования
 АСД — автоматизированная система диспетчеризации
 АСД — автоматизированная система доступа, например: АСД «Доступ ТСВТ»
 АСД — автоматическое сопровождение по дальности
 АСД — антисоветская деятельность
 АСД — Ассоциация сибирских детективов, НП Новосибирск
 АСД — Ассоциация страховщиков Дона
 АСД — Ассоциация строителей Дона, Ростов-на-Дону